Fugazi Live Series — серия, состоящая из 30 записей концертных выступлений американской рок-группы Fugazi, выпущенная в формате CD-R в 2004 и 2005 году.

Любой из выпусков серии включает в себя полную аудиозапись концерта, со всеми заминками и репликами музыкантов между песнями, что превращает серию в подробный портрет группы в разные периоды времени. Качество звука отличается от диска к диску. Обложка первого блока дисков серии украшена одной и той же фотографией, сделанной во время первого концерта группы в Wilson Center.

История 
На протяжении многих лет существования группа Fugazi делала аудиозаписи своих концертов. Большинство записей являлись результатом комбинировай записи с пульта и микрофонов. В результате, у группы скопился архив из сотен записей их концертов. 30 аудиозаписей из этого архива были переведены в форматы CD и MP3. Каждый диск серии упаковывался в однотипную обложку и дополнялся вкладышем с информацией и списком композиций.

Первый сэт 
Первый сэт состоял из двадцати концертных записей, выпущенных в апреле 2004.

 01 9-3-87 Washington, DC / Wilson Center
Это первый концерт Fugazi. Ги Пиччотто ещё не был участником группы. Включена прежде не выпущенная композиция «Turn Off Your Guns».

Fugazi выступили в рамках благотворительного шоу в честь вашингтонского коллектива активистов "Positive Force". Группа звучала довольно сыро — Иэн МакКей впервые выполнял на сцене обязанности вокалиста и гитариста одновременно. Но даже порвавшиеся струны и смазанная концовка композиции "Furniture" не помешали многим людям понять, что это выступление — важная веха для вашингтонской сцены. Сложно не заметить отсутствие второго гитариста/вокалиста группы Ги Пиччотто, что сразу же помогает оценить его вклад в Fugazi.

 02 12-28-87 Washington, DC / DC Space
В треклист включена прежде не выпущенная (не считая Том 1 серии) композиция «Turn Off Your Guns».

По словам МакКея именно на этом шоу Пиччото стал в полной мере участником группы:

Ги был на нашем первом концерте в качестве слушателя (но помните о том, что он был чрезвычайно близким нашим другом), на второй и третий концерт он съездил с нами как фэн группы, и, я думаю, к четвёртому или пятому концерту он уже подпевал бэк-вокал. И, думаю, первой песней, которую он с нами спел в полном формате, стала "break in" и было это на концерте в клубе под названием dcspace в октябре 1987.

 03 10-8-90 Bielefeld, Germany / PC69
 04 11-6-90 Nancy, France / Terminal Export (2 диска)
 05 8-17-91 Calgary, Canada / MacKewen Hall
 06 6-28-92 Berlin, Germany / Tempodrom (2 диска)
 07 2-14-93 Ft. Lauderdale, Florida / The Edge
 08 8-7-93 Washington, DC / Washington Monument (2 диска)
 09 9-4-93 Pontiac, Michigan / Plaza Amphitheater
 Early copies of the disc erroneously placed this show in Detroit, Michigan.
 10 11-17-93 Canberra, Australia / Anu Bar (2 диска)
 11 8-26-94 Curitiba, Brasil / 92 Degrees (2 диска)
 12 10-9-95 Peoria, Illinois / Expo Center (2 диска)
 13 10-27-95 Seattle, Washington / DV8 (2 диска)
 Часть «Forensic Scene» с этого концерта можно видеть в фильме Instrument.
 14 10-30-96 Sapporo, Japan / Counteraction
 15 11-2-96 Hong Kong / South Island School Hall
 Треклист включает запись с саундчека: «Place Position» и «Cassavetes».
 16 5-2-97 NYC, New York / NYU Loeb Center (2 диска)
 17 7-1-97 Dunedin, New Zealand / The Room (2 диска)
 Треклист включает инструментальную импровизацию, исполненную в то время, как техники разбирались с проблемами.
 18 9-3-97 Washington, DC / Wilson Center (2 диска)
 Первый концерт Fugazi в честь десятилетнего юбилея. Съемки с этого выступления включены в фильм Instrument.
 19 7-24-98 Fredericton, Canada / New Maryland Recreation Center (2 диска)
 20 5-7-99 Kilkenney, Ireland / Friary Hall (2 диска)

Второй сет 
Второй сэт включает в себя десять концертных записей, изданных в 2005 году.

 21 3-16-90 Gainesville, Florida / American Legion Hall
 22 10-14-91 Sydney, Australia / Triple J Radio
 Студийная концертная запись. Треклист включает в себя невыпущенный ранее инструментальный трек с пианино. На обложке изображен Пиччиотто лицом к лицу с кенгуру.
 23 5-29-92 Bordeaux, France / Theatre Barbey (2 диска)
 24 8-9-93 Washington, DC / Fort Reno Park
 Треклист включает инструментальную версию «By You», и эпизод «Ice Cream Eating Motherfucker», включенный в фильм Instrument.
 25 8-28-93 Kansas City, Kansas / Memorial Hall (2 диска)
 26 10-6-99 Geneva, Switzerland / L’usine (2 диска)
 Треклист включает инструментальную версию композиции «Ex-Spectator».
 27 3-27-02 New Orleans, Louisiana / Tipitina’s (2 диска)
 28 10-22-02 Birmingham, UK / The Sanctuary (2 диска)
 29 10-31-02 Leeds, UK / Metropolitan University Student’s Union (2 диска)
 30 11-4-02 London, UK/ The Forum (2 диска)
 Последнее выступление Fugazi перед их текущим бессрочным отпуском. Треклист включает редко исполняемый трек «Lusty Scripps».

Список литературы

Ссылки 
 Обзоры на сайте Allmusic:
 Fugazi Live Series, Vol. 1: 9-3-87 Washington DC, Wilson Center 
 Fugazi Live Series, Vol. 9: 9-4-93 Pontiac, Michigan, Plaza Amphitheater 
 Fugazi Live Series, Vol. 15: 11-2-96 Hong Kong, South Island School Hall 

Концертные альбомы 2004 года
Двойные альбомы
Альбомы Fugazi
Альбомы постхардкора
Альбомы Dischord Records